Obal (Обаль, oroszul Obol-Оболь) – egy folyó és egy település elnevezése Fehéroroszország Vicebszki területén:

Obal (folyó)
Obal (település)